Copte est un nom commun ou un nom propre qui peut désigner plusieurs entités linguistiques ou religieuses :
 Le copte est une langue issue de l'égyptien ancien.
 Les Coptes constituent la plus grande communauté chrétienne d'Égypte.
 L'Église copte orthodoxe est une des Églises des trois conciles.
 L'Église catholique copte est une des Églises catholiques orientales.
 L'Église évangélique copte est une Église protestante de tradition presbytérienne.

Voir aussi 
 Rite copte
 Alphabet copte
 Calendrier copte
 Noël copte
 Encyclopédie copte
 L'Égypte copte, les chrétiens du Nil